Fabienne Buri (* 17. März 1999 in Oberburg BE) ist eine schweizerische Radsportlerin, die Rennen auf Bahn und  Strasse bestreitet.

Sportlicher Werdegang 
Seit 2016 ist Fabienne Buri im internationalen Radsport aktiv. Jeweils 2016 und 2017 wurde sie Dritter der nationalen Juniorinnen-Zeitfahrmeisterschaft, 2021 belegte sie den dritten Platz im Zeitfahren der Frauen. Im selben Jahr errang sie gemeinsam mit Léna Mettraux, Aline Seitz und Michelle Andres beim Lauf des UCI Track Cycling Nations’ Cup 2021 in Sankt Petersburg die Bronzemedaille. 

Im Herbst 2021 wurde Buri für die Teilnahme an den Bahneuropameisterschaften der Elite im schweizerischen Grenchen nominiert. Dort stellte der Frauen-Vierer mit Buri bei seinem zweiten internationalen Auftritt den Schweizer Rekord über 4:32,737 Minuten auf.

Erfolge 
2021
  Schweizer Meisterin – Ausscheidungsfahren
2022
  Schweizer Meisterin – Ausscheidungsfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Radsportler (Schweiz)
Bahnradfahrer
Schweizer
Geboren 1999
Frau